Helsper ist der Familienname folgender Personen:

 Walter Helsper (1927–1992), deutscher Maler und Zeichner
 Werner Helsper (* 1953), deutscher Erziehungswissenschaftler und Hochschullehrer